Chapelle Notre-Dame de la Candelaria (Río Grande), en Argentine.
 Chapelle Notre-Dame de la Candelaria (Montebello), en Colombie.